L'autoroute des Deux Mers est le nom de :

 l'autoroute espagnole AP-69, qui relie Miranda de Ebro à Reinosa ;
 les autoroutes françaises A61 et A62, qui relient Bordeaux à Narbonne ;
 l'autoroute italienne A16, qui relie Naples à Canosa di Puglia.